De raaf (De Smurfen), strip van De Smurfen
 De raaf (Grimm), sprookje van de gebroeders Grimm